Lansberg ist ein Einschlagkrater auf der Mondvorderseite in der Ebene des Mare Insularum, südwestlich des Kraters Reinhold und nordwestlich von Fra Mauro.
Der Kraterrand ist unregelmäßig, das Innere weist konzentrische Strukturen und einen Zentralberg auf.

Der Krater wurde 1935 offiziell von der IAU nach dem niederländischen Astronomen Johan Philip Lansberg benannt.

Weblinks 
 
 Lansberg auf The-Moon Wiki

Einzelnachweise 

Einschlagkrater (Mond)